Fanny Hill steht für:

 Fanny Hill, erotischer Briefroman von John Cleland (1749)
 Fanny Hill (1964), US-amerikanisch-deutscher Film von Russ Meyer
 Fanny Hill (1968) (Fanny Hill auf schwedisch), schwedischer Film von Mac Ahlberg 
 Fanny Hill (Musical), Musical von Paul Kuhn (1972)
 Fanny Hill (1983), britisch-deutscher Film von Gerry O’Hara 
 Fanny Hill (1995), britischer Film von Valentine Palmer 
 Fanny Hill (2007), britische Miniserie von James Hawes 
 Fanny Hill (2008), Schweizer Film von Luzius Rüedi